La stagione 2003-2004 è la 42ª edizione del campionato Primavera. Il detentore del trofeo è il Lecce.

Fase a gironi 
La stagione regolare — articolata su 3 gironi da 13 squadre partecipanti l'uno — ha avuto inizio il 27 settembre 2003 per concludersi il 1º maggio 2004.

Girone A

Classifica finale

Legenda:
      Ammesso algli ottavi di finale.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone B

Classifica finale

Legenda:
      Ammesso algli ottavi di finale.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone C

Classifica

Classifica finale

Legenda:
      Ammesso algli ottavi di finale.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone D

Classifica

Legenda:
      Ammesso algli ottavi di finale.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Ottavi di finale

Squadre partecipanti
Negli ottavi di finale non si possono incontrare squadre della stessa fascia, né squadre che hanno fatto parte dello stesso girone di qualificazione.

Prima fascia
 (Girone A)
 (Girone D)
 (Girone C)
 (Girone B)
 (Girone A)
 (Girone D)
 (Girone B)
 (Girone C)

Seconda fascia
 (Girone B)
 (Girone A)
 (Girone D)
 (Girone D)
 (Girone A)
 (Girone C)
 (Girone C)
 (Girone B)

Tabellone
Andata 8 maggio 2004, ritorno 12 maggio 2004.
La squadra #1 ha disputato la gara di andata in casa.

Fase finale

Squadre qualificate alla fase finale

Tabellone 
Il sorteggio dei quarti di finale si svolse a Fano, il 24 maggio 2004.

Dettaglio incontri

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Rosa campione d'Italia
La squadra vincitrice del torneo è stata il Lecce dell'allenatore Roberto Rizzo che ha vinto per la seconda volta il titolo di campione d'Italia.

Antonio Rosati, Davide Petrachi, Andrea Panico, Arnaud Kouyo, Raffaele D'Ausilio, Giuseppe Negro, Mauro Rizzo, Erminio Rullo, Andrea Rodia, Marco Bianco, Mariano Stendardo, Drissa Diarra, Carmine Nuzzaci, Davide Giorgino, Andrea Esposito, Alessandro Camisa, Italo Mattioli, Carlo Vicedomini, Graziano Pellè, Francesco Giorgetti, Alessio Carteni, Giuseppe Pariggiano, Simone Eramo, Alberto Rescio, Stefano Mandorino, Cristiano Novembre, Mirko Vučinić, Valeri Bojinov, Vukašin Poleksić, Axel Konan, Djuric Winklaar, Antonio Perrone.

Classifica marcatori
22 gol: Daniele Corvia ()
21 gol: Isah Eliakwu ()
20 gol: Benjamin Onwuachi()
19 gol: Italo Mattioli ()
16 gol: Graziano Pellè ()
15 gol: Emanuele Giaccherini ()
14 gol: Alessandro Matri () Antonino Bonvissuto e Stefano Pietribiasi ()
13 gol: Alberto Aramu () e Giuseppe Ierna ()
11 gol: Riccardo Meggiorini e Federico Piovaccari () Valtriani () Alessio Cerci () e Francesco Virdis ()
10 gol: Michele Lanzillotta () Matteo Sala () e Umberto Improta ()

Note

Bibliografia
 

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
2003